Duitsland:
 Falkenstein (Beieren)
 Falkenstein (Palts)
 Falkenstein/Harz
 Falkenstein (Vogtland)
 Waldhof-Falkenstein

Oostenrijk:
 Falkenstein (Neder-Oostenrijk)